

Часниковка — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Часниковка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Часниковка — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Часниковка — село, Уфимський район, Башкортостан

Див. також 
 Часниківка